Центр Людвіка Заменгофа — міська установа культури, створена у Білостоці на вул. Варшавська, 19 за поданням Президента міста. Заснований на честь організації 94-го Всесвітнього конгресу есперанто, який відбувся з 25 липня по 1 серпня 2009 року в Білостоці. Центр був офіційно відкритий для відвідувачів 21 липня 2009 року. На початку Центр Заменгофа був філією Центру культури в Білостоці, але з січня 2011 року він був автономною культурною одиницею.

Центр Заменгофа пропонує відвідувачам постійну виставку - Білосток молодого Заменгофа - та різні тимчасові виставки, концерти, кінопроєкції та театральні вистави. Більше того, Центр регулярно проводить панельні дискусії, лекції та літературні акції.

Центр Заменгофа також організовує численні освітні семінари для дітей та підлітків та представляє сучасні соціальні та освітні проекти, такі як Жива бібліотека та «Відкрий Білосток» - гра на свіжому повітрі, реалізована в міському районі міста.

Опис 
Будівля, в якій знаходиться Центр Людвіка Заменгофа, була включена до Шляху єврейської спадщини, який був відкритий у червні 2008 року в Білостоці. Стежка була створена групою студентів Білостоцького університету та кандидатів докторантів - волонтерами Фонду Університету Білостока. Будівля також є частиною Стежки есперанто та багатьох культур, яка була відкрита в червні 2009 року.

Місія та діяльність 
Всі починання Центру заплановані таким чином, що в широкому розумінні між культурами, світоглядами, віруваннями, націями та статями. Кордон є «киплячою землею» і, водночас, віталізуючий його для мистецтва - це ідеальний ґрунт для встановлення відкритого і чесного, часто складного, але суттєвого діалогу. Сприяючи діалогу та усуваючи порушення в міжлюдському спілкуванні, прагнення поступово послабити, а в майбутньому усунути бар'єри, що виникають із природного страху перед іншим, невідомим, а отже, лякають та загрожують цілісності нашої ідентичності.

Оскільки освіта є значною частиною цілей Центру, сфера діяльності Центру охоплює деякі заняття для дітей, присвячені особі Людвіка Заменгофа, мови есперанто, а також мультикультуралізму, історії та традиціям Білостоку в широкому розумінні. Сучасні методи та засоби навчання застосовуються для того, щоб виховувати відповідно до ідеї навчання шляхом розваг.

Постійна виставка 

Постійна виставка під назвою Білосток молодого Заменгофа є головним інструментом просування твору та особи Людвіка Заменгофа. Ця мультимедійна виставка, заснована на прослуховуванні, відео та фотоматеріалах, надає одержувачам привабливий спосіб дослідити минуле. Це не тільки презентація історичних матеріалів, але й спроба відтворити атмосферу тих часів, коли молодий Л. Заменгоф гуляв вулицями.

Постійна експозиція використовується як істотна основа для численних сценаріїв навчальних занять для дітей та підлітків.

Бібліотека есперанто 
Бібліотека була відкрита 12 травня 2010 р. у будівлі Центру Людвіка Заменгофа як філія Підляської бібліотеки Лукаша Горніцького в Білостоці. Це перша публічна бібліотека в Польщі, яка має колекцію есперанто та публікації, присвячені цій мові. Графік роботи бібліотеки: вівторок, середа, четвер: 13:00 - 17:30, п’ятниця: 13:00 - 17:00

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт Центру Людвіка Заменгофа 
Музеї Польщі
Есперанто культура
Есперанто організації
Засновані в Польщі 2009